

Biografia 
Nel 1978 ha cominciato la sua carriera come collaboratore fisso al Corriere dello Sport, dove è diventato giornalista. Nella sua carriera ha lavorato per giornali, radio e televisioni, ricoprendo ruoli da conduttore, giornalista, videoreporter ed opinionista televisivo e radiofonico.

Nel 2005 ha contribuito a fondare l'agenzia video giornalistica Este News che oggi è un punto di riferimento importante a livello nazionale ed internazionale per molti grandi media.